Rauhenzainbach kann stehen für:
 Rauhenzainbach, rechter Zufluss der Fichtenberger Rot bei der Kronmühle der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rauhenzainbach (Fichtenberg), Weiler der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg